USS Nevada je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Nevada (BM-8)
 USS Nevada (BB-36) 
 USS Nevada (SSBN-733)

Nevada